Сједињене Америчке Државе су на 17. Светском првенству у атлетици на отвореном 2019. одржаном у Дохи од 27. септембра до 6. октобра учествовале седамнаести пут, односно учествовале су на свим првенствима одржаним до данас. Репрезентацију САД представљало је 140 такмичара (69 мушкараца и 71 жена) који су се такмичили у 47 дисциплина (22 мушке, 24 женске и 1 мешавита).,

На овом првенству Сједињене Америчке Државе је биле прве по броју освојених медаља са укупно 39 медаља, 14 златних, 11 сребрних и 4 бронзане. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Сједињене Америчке Државе су биле најбоље са 63 учесника у финалу са укупно 310 бодова.

Учесници 

 Мушкарци:
 Кристијан Колман — 100 м, 4х100 м
 Џастин Гатлин — 100 м, 4х100 м
 Мајк Роџерс — 100 м, 4х100 м
 Кристофер Белчер — 100 м, 4х100 м
 Ноа Лајлс — 200 м, 4х100 м
 Родни Роу — 200 м
 Кенет Беднарек — 200 м
 Фред Керли — 400 м, 4х400 м
 Мајкл Норман — 400 м
 Вернон Норвуд — 400 м, 4х400 м
 Натан Стротер — 400 м, 4х400 м
 Донаван Брејжер — 800 м
 Клејтон Марфи — 800 м
 Брајс Хопел — 800 м
 Бренон Кидер — 800 м
 Крејг Енгелс — 1.500 м
 Бен Бланкеншип — 1.500 м
 Метју Сентровиц — 1.500 м
 Пол Челимо — 5.000 м
 Хасан Мид — 5.000 м
 Бен Тру — 5.000 м
 Лопез Ломонг — 10.000 м
 Shadrack Kipchirchir — 10.000 м
 Леонард Есау Корир — 10.000 м
 Ахмед Осман — Маратон
 Елканах Кибет — Маратон
 Ендру Еперсон — Маратон
 Грант Холовеј — 110 м препоне
 Девон Ален — 110 м препоне
 Данијел Робертс — 110 м препоне
 Раи Бенџамин — 400 м препоне, 4х400 м
 ТЈ Холмс — 400 м препоне
 Амер Латин — 400 м препоне
 Хилари Бор — 3.000 м препреке
 Стенли Кипкоеч Кебенеи — 3.000 м препреке
 Ендру Бајер — 3.000 м препреке
 Крајвон Гилеспи — 4х100 м
 Мајкл Чери — 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Вилберт Лондон — 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Тајрел Ричард — 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Obi Igbokwe — 4х400 м (м+ж)
 Џерон Робинсон — Скок увис
 Шелби Макјуен — Скок увис
 Кинон Лејн — Скок увис
 Сем Кендрикс — Скок мотком
 Кол Волш — Скок мотком
 Kc Lightfoot — Скок мотком
 Захери Брадфорд — Скок мотком
 Џеф Хендерсон — Скок удаљ
 Стефин Макартер — Скок удаљ
 Трумаине Џеферсон — Скок удаљ
 Кристијан Тејлор — Троскок
 Вил Клеј — Троскок
 Доналд Скот — Троскок
 Омар Крадок — Троскок
 Џо Ковач — Бацање кугле
 Рајан Кроузер — Бацање кугле
 Дарел Хил — Бацање кугле
 Сем Матис — Бацање диска
 Мејсон Финли — Бацање диска
 Брајан Вилијамс — Бацање диска
 Руди Винклер — Бацање кладива
 Конор Макалок — Бацање кладива
 Даниел Хох — Бацање кладива
 Мајкл Шуј — Бацање копља
 Рајли Долезал — Бацање копља
 Соломон Симонс — Десетобој
 Харисон Вилијамс — Десетобој
 Девон Вилијамс — Десетобој

 Жене:
 Теана Данијелс — 100 м, 200 м
 Моролаке Акиносун — 100 м, 4х100 м
 Инглиш Гарднер — 100 м, 200 м
 Тори Боуи — 100 м, 200 м, 4х100 м, Скок удаљ
 Британи Браун — 200 м
 Anglerne Annelus — 200 м
 Дезере Брајант — 200 м, 4х100 м
 Wadeline Jonathas — 400 м, 4х400 м
 Филис Франсис — 400 м, 4х400 м
 Кендал Елис — 400 м, 4х400 м
 Шакима Вимбли — 400 м
 Ревин Роџерс — 800 м
 Аџи Вилсон — 800 м
 Ce'Aira Brown — 800 м
 Хана Грин — 800 м
 Шелби Хулихан — 1.500 м
 Џенифер Симпсон — 1.500 м
 Ники Хилц — 1.500 м
 Karissa Schweizer — 5.000 м
 Elinor Purrier — 5.000 м
 Рејчел Шнајдер — 5.000 м
 Мариеле Хал — 10.000 м
 Моли Хадл — 10.000 м
 Емили Сисон — 10.000 м
 Роберта Гронер — Маратон
 Кари Димоф — Маратон
 Келси Брус — Маратон
 Нија Али — 100 м препоне
 Кендра Харисон — 100 м препоне
 Брајана Ролинс-Макнил — 100 м препоне
 Далила Мухамед — 400 м препоне, 4х400 м
 Сидни Маклохлин — 400 м препоне, 4х400 м
 Ешли Спенсер — 400 м препоне
 Кори Картер — 400 м препоне
 Ема Кобурн — 3.000 м препреке
 Куртни Фрерич — 3.000 м препреке
 Али Острандер — 3.000 м препреке
 Колин Квигли — 3.000 м препреке
 Кијара Паркер — 4х100 м
 Алисон Филикс — 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Џесика Бирд — 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Кортни Около — 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Џасмин Блокер — 4х400 м (м+ж)
 Марија Михта-Кофеј — 20 км ходање
 Кетлин Бернет — 50 км ходање
 Вашти Канингем — Скок увис
 Тинита Бетс — Скок увис
 Иника Макферсон — Скок увис
 Санди Морис — Скок мотком
 Кети Нагеоти — Скок мотком
 Џенифер Сур — Скок мотком
 Шакила Сондерс — Скок удаљ
 Бритни Рис — Скок удаљ
 Јасмин Тод — Скок удаљ
 Кетурах Орји — Троскок
 Тори Франклин — Троскок
 Магдалин Евен — Бацање кугле
 Chase Ealey — Бацање кугле
 Мишел Картер — Бацање кугле
 Валери Олман — Бацање диска
 Лаулауга Таусага — Бацање диска
 Келси Кард — Бацање диска
 Дијана Прајс — Бацање кладива
 Гвен Бери — Бацање кладива
 Брук Андерсен — Бацање кладива
 Кара Вингер — Бацање копља
 Ариана Инс — Бацање копља
 Ерика Богард — Седмобој
 Кендел Вилијамс — Седмобој
 Чари Хокинс — Седмобој
 Ени Кунц — Седмобој

Освајачи медаља (29) 
  Злато (14) 

(М)
 Кристијан Колман — 100 м
 Ноа Лајлс — 200 м
 Донаван Брејжер — 800 м
 Грант Холовеј — 110 м препоне
 Сем Кендрикс — Скок мотком
 Кристијан Тејлор — Троскок
 Џо Ковач — Бацање кугле
 Кристијан Колман, Џастин Гатлин,  Мајк Роџерс, Ноа Лајс — 4 х 100 м
 Фред Керли, Мајкл Чери,  Вилберт Лондон, Рај Бенџамин — 4 х 400 м
|valign="top"|

(Ж)
 Нија Али — 100 м препоне
 Далила Мухамед — 400 м препоне
 Дијана Прајс — Бацање кладива
 Филис Франсис, Сидни Маклохлин,  Далила Мухамед, Wadeline Jonathas — 4х400 м
|valign="top"|

(М+Ж)
 Вилберт Лондон (м), Алисон Филикс (ж),  Кортни Около (ж), Мајкл Чери (м) — 4х400 м
|}
  Сребро (11) 

(М)
 Џастин Гатлин — 100 м
 Рај Бенџамин — 400 м препоне
 Џеф Хендерсон — Скок удаљ
 Вил Клеј — Троскок
 Рајан Кроузер — Бацање кугле
|valign="top"|

(Ж)
 Британи Браун — 200 м
 Ревин Роџерс — 800 м
 Кендра Харисон — 100 м препоне
 Сидни Маклохлин — 400 м препоне
 Ема Коберн — 3.000 м препреке
 Сенди Морис — Скок мотком
|valign="top"|

(М+Ж)
|}

  Бронза (4) 

(М)
 Фред Керли — 400 м
|valign="top"|

(Ж)
 Аџи Вилсон — 800 м
 Вашти Канингам — Скок удаљ
 Дезереа Брајант, Теана Данијелс,  Моролаке Акиносун, Кијара Паркер — 4х100 м
|valign="top"|

(М+Ж)
|}

Резултати

Мушкарци 

 Атлетичари у штафетама означени звездицама били су резерве и учествовали са само у квалификацијама, а означени бројем ² су учествовали и у некој од појединачних дисциплина.

Десетобој

Жене

седмобој

Мешовито

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. на сајту ИААФ
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2019.
Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици на отвореном